Lantern désigner une lanterne en anglais ;

Voir aussi